Der Road to the Shanghai Rolex Masters ATP Challenger 2013 war ein Tennisturnier, das vom 2. bis 8. September 2013 in Shanghai stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 31. August bis 2. September 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 23 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Nam Ji-sung
 Toshihide Matsui
 Yasutaka Uchiyama
 Zhang Zhizhen

Als Lucky Loser rückte folgender Spieler in das Hauptfeld auf:
 Wang Ruikai

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 49 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 44 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 45 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Shanghai